Název Vykmanov má více sídel:
 Vykmanov (Perštejn), část obce Perštejn v okrese Chomutov
 Vykmanov (Ostrov), část města Ostrov v okrese Karlovy Vary